ACO (латиница) — аббревиатура, которая может означать:
 Automobile Club de l’Ouest, крупнейший автомобильный клуб Франции.
 Каталог скоплений галактик Эйбелла.
 Электрон-позитронный коллайдер ACO (Anneau de Collisions d’Orsay).

См. также 
 АСО (кириллица)